Une mission d'observation de l'Union européenne, abrégée dans les noms de missions sous la forme «  MM » (de l'anglais «  Monitoring Mission ») est un type de mission civile de l'Union européenne. Il peut s'agir de :
 la mission d'observation en Yougoslavie (ECMM) de  à  ;
 la mission civile d'observation de l'Union européenne dans les Balkans (EUMM Balkans) de  à  (qui prend la suite de la précédente) ;
 la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Géorgie) depuis .